Sainte-Catherine – kanadyjskie miasto w prowincji Quebec
 Sainte-Catherine – francuska gmina w regionie Owernia
 Sainte-Catherine – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Sainte-Catherine – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy